Масала (; ; ) — термін, який використовується в кухнях Південної Азії (у тому числі індійській, бангладешській і пакистанській кухнях).
 Самбар масала — суміш мелених прянощів (масала) популярна в Південній Індії.
 Гарам масала (від гінді गरम मसाला, garam («гострий») та масала («суміш»)) — суміш спецій.
 Масала (чай) — традиційний індійський напій.